Such Is Life – cortometraggio del 1904
 Such Is Life – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Such Is Life – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
 Such Is Life – film del 1924 diretto da Alfred J. Goulding
 Such Is Life – film del 1931 diretto da James Vincent
 Such Is Life – film del 1936 diretto da Randall Faye
 Such Is Life – film del 2012 diretto da Stephen Woods